BCC puede referirse a:
 Banco Central de Cuba
 Biblioteca Central de Cantabria
 Blind Carbon Copy, forma inglesa de Copia de Carbón Oculta.
 Bolsa de Comercio de Córdoba
 Border Crossing Card
 Brunstad Conference Center
 Body Center Cube : en química, red cristalina centrada en el cuerpo.
 Basque Culinary Center, centro de estudios culinarios en San Sebastián.

Siglas